Флаг муниципального образования городское поселение Быко́во Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 мая 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4979.

Флаг составлен на основе герба городского поселения Быково по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух частей: голубой и красной, разделённых нисходящей линией из верхнего угла у древка, в соотношении 1:3 и воспроизводящее фигуры герба выполненные белым и серым цветами: в голубой части — крыло, а в красной — идущий бык».

Обоснование символики 
Посёлок Быково расположенный на высоком берегу реки Быковки, впадающей в Москву-реку ведёт свою историю с XIV века — впервые Быково упоминается в духовной грамоте великого князя Дмитрия Донского. Изображение на флаге поселения быка, указывает на название Быково. Вероятно, происхождение названия связано с перегонкой скота из Поволжья и Калмыцких степей в Москву. На просторных лугах, расположенных в междуречье южнее Быково, находился крупный скотопрогонный пункт, где после утомительного пути откармливался скот перед его отправкой в Москву.

Белое (серебряное) крыло — символ скорости, подвижности, активности, полёта. Крыло, на флаге городского поселения Быково, символизирует одноимённый аэропорт — один из старейших в стране. Хотя эксплуатация аэропорта началась в 1933 году, первый самолёт приземлился здесь ещё в 1923 году. Именно отсюда начали совершать регулярные рейсы первые самолёты Як-40.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенности; цвет бескрайнего неба.

Примечания 

Быково
Флаги с изображением быка
Флаги с изображением крыла